Opération Espadon peut désigner :

 Opération Espadon (Swordfish), un film américain de Dominic Sena sorti en 2001 ;
 Opération Espadon, une opération militaire française  réalisée en 1997.

Voir aussi